

Nascimentos 

1847 no cinema